Brazil Masters 2011 − nierankingowy zaproszeniowy turniej snookerowy. Rozegrany został w dniach 15–18 września 2011 roku w brazylijskim mieście Florianópolis. Był rozgrywany po raz pierwszy w historii.

W turnieju wzięło udział 18 zawodników: 12 zaproszonych z czołowej 20. rankingu, grający od 33 lat zawodowo Steve Davis, reprezentant Brazylii, Igor Figueiredo oraz 4 zawodników z tego samego kraju, którzy otrzymali "dziką kartę".

Nagrody 
Zwycięzca: $40.000
II miejsce: $20.000

Półfinalista: $11.000
Ćwierćfinalista: $7.000

Runda 1: $4.000

Największy break: $2.000

Pula nagród: $200.000

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

  Shaun Murphy 139, 111
  Igor Figueiredo 114
  Stephen Hendry 113

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Brazil Masters 2011 w serwisie snookerworld.pl

Nierankingowe turnieje snookerowe
2011 w sporcie
2011 w Brazylii
Sport w Santa Catarina
Florianópolis